Лугару — фольклорный персонаж:

 в фольклоре карибских островов — кровососущая ведьма,
 в фольклоре франкоязычных жителей Луизианы — оборотень с головой животного (чаще, волчьей).